Copeland är ett engelskt efternamn från Copeland, Cumbria eller Coupland, Northumberland.

Personer med efternamnet Copeland
Adam Copeland, kanadensisk/amerikansk fribrottare 
Edwin Bingham Copeland, amerikansk botaniker och agronom
Eric Copeland, amerikansk musiker
Herbert Faulkner Copeland, amerikansk botaniker
Katherine Copeland, brittisk roddare
Kenneth Copeland, amerikansk förkunnare och TV-evangelist
Lillian Copeland, amerikansk diskuskasterska
Misty Copeland (född 1982), amerikansk balettdansös
Ralph Copeland, brittisk astronom
Royal S. Copeland, amerikansk politiker
Stewart Copeland, amerikansk trummis och kompositör

Referenser 

Engelska efternamn